Personen
 Wim Ruska, Olympisch en wereldkampioen judo
 Sjaak Ruska, powerlifter
 Ernst Ruska, Nobelprijswinnaar natuurkunde

Plaatsen in Slowakije
 Ruská
 Ruská Bystrá
 Ruská Kajňa
 Ruská Nová Ves
 Ruská Poruba
 Ruská Voľa
 Ruská Volová
 Ruská Voľa nad Popradom

Overig
 Ruska (automerk), Nederlands automerk
 Ruska (servies), Fins servies